

Toponyme 

 Adorf/Erzgeb., ancienne commune allemande, quartier de la commune de Neukirchen/Erzgeb. ;
 Adorf/Vogtl., ville allemande de l'arrondissement du Vogtland, en Saxe.

Patronyme 

 Dirk Adorf, pilote automobile allemand ;
 Mario Adorf, acteur allemand ;
 Stella Maria Adorf (1963-), actrice suisse.

Voir aussi 
 Aadorf

Homonymie de toponyme